Departamento Belgrano puede hacer referencia a:

Departamento Belgrano, en la provincia argentina de San Luis;
Departamento Belgrano, en la provincia argentina de Santa Fe;
Departamento Belgrano, en la provincia argentina de Santiago del Estero.